Schindleria kan syfta på:

 Schindleria (djur) – ett släkte av fiskar
 Schindleria (växter) – ett släkte av växter